Боберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Боберг, Анна (1864—1935) — шведская художница.
 Боберг, Фердинанд (1860—1946) — шведский архитектор.